Plaatsnamen
Barras (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence (regio Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
Barras (Brazilië), een stad in de staat Piauí in de Regio Noordoost in Brazilië
 Personen
 Gaston Barras, Mr Golf in Zwitserland
 Paul Barras, politicus uit de Franse revolutie
 Olivier Barras, Zwitserse coureur
 Anders
 Memorial Olivier Barras, golftoernooi van de Europese Challenge Tour